Voldby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Voldby (Favrskov Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Voldby Sogn, Favrskov Kommune
 Voldby (Kauslunde Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kauslunde Sogn, Middelfart Kommune
 Voldby (Norddjurs Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Voldby Sogn, Norddjurs Kommune
 Voldby (Virklund Sogn) – en bebyggelse i Virklund Sogn, Silkeborg Kommune
 Se også
 Voldby Sogn – Flere sogne med samme navn